Club-Mix (von en. to mix: Club-Mischung) steht für
 eine verlängerte Version eines Musikstücks, siehe Club-Mix
 eine gemischte Stand-up-Comedy-Show mit vier Gastcomedians; siehe Quatsch Comedy Club
 eine Radiosendung, die jeden letzten Samstag des Monats ausgestrahlt wird; siehe Radio Funkwerk